Brasil
 Rua Direita (São Paulo)
 Avenida Marechal Deodoro da Fonseca — município de Goiana, Pernambuco
 Rua Direita (Três Rios) — bairro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de transporte